Финал БАА 1947 года — заключительная стадия регулярного чемпионата БАА в сезоне 1946/1947 и окончание плей-офф. Чемпион Восточного дивизиона «Филадельфия Уорриорз» сыграл с чемпионом Западного дивизиона «Чикаго Стэгс».

Первым чемпионом БАА стала «Филадельфия Уорриорз», которая победила в пяти матчах «Чикаго Стэгс» со счётом 4—1.

Арены

Предстояние

Чикаго Стэгс 
«Чикаго Стэгс» стал одной из двух команд, которые вышли в финал БАА (позже НБА). «Стэгс» закончили регулярный сезон с результатом 39–32, заняв первое место в Западном дивизионе. Согласно формата плей-офф «Чикаго Стэгс» не играл в четвертьфинале, а в полуфинале были сильнее «Вашингтон Кэпитолс» 4–2.

Филадельфия Уорриорз 
«Филадельфия Уорриорз» стала одной из двух команд, которые вышли в финал БАА (позже НБА). «Уорриорз» закончили регулярный сезон с результатом 35–25, заняв второе место в Восточном дивизионе. «Филадельфия» одержала победу в четвертьфинале на «Сент-Луис Бомберс» 2–1, а в полуфинале выиграли у «Нью-Йорк Никс» 2–0.

Регулярный сезон

Плей-офф 1947

Серия

Составы команд

Филадельфия Уорриорз

Чикаго Стэгс

Статистика игроков

«Филадельфия Уорриорз»

Чикаго Стэгс

Примечания

Ссылки 
 
 

БАА в сезоне 1946/1947
Финал НБА
Апрель 1947 года